Кобылино — село в Ухоловском районе Рязанской области России, входит в состав Смолеевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 6 км на юго-запад от центра поселения села Смолеевка и в 19 км на юг от райцентра Ухолово.

История  
Кобыльня в качестве села с церковью Великого Чудотворца Николая упоминается в окладных книгах 1676 года, где замечено, что приход поселился вновь и церковь построена в 1674 году. В 1798 году в селе построена была каменная также Николаевская церковь . В приходе имелись школы: церковно-приходская и земская. В самом же селе церковная школа в собственном церковном доме, обучалось 30 мальчиков и 20 девочек. При церкви старостой состоял мещанин Афанасий Тяпкин.

В XIX — начале XX века село входило в состав Смолеевской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 53 дворов.

С 1929 года село являлось центром Кобылинского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Смолеевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется одноимённое сельское отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Николая Чудотворца (1798).

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района